Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Open 13 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl třetí nasazený Argentinec a sedmý hráč světa Juan Martín del Potro, který ve čtvrtfinále podlehl francouzskému tenistovi Gillesi Simonu.

Titul získal třetí nasazený Francouz Jo-Wilfried Tsonga, který ve finále zdolal českou turnajovou jedničku Tomáše Berdycha po třísetové bitvě 3–6, 7–6(8–6) a 6–4. Berdych ve druhém setu neproměnil mečbol.

Tsonga si připsal první titul sezóny a desátý kariéry. Před marseillským bojem o titul oba finalisté nastoupili k pěti vzájemným utkáním (na tvrdém povrchu) s aktivním poměrem 4:1 pro Berdycha.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Tomáš Berdych (finále)
  Juan Martín del Potro (čtvrtfinále)
  'Jo-Wilfried Tsonga (vítěz)
  Janko Tipsarević (2. kolo)
  Richard Gasquet (1. kolo)
  Gilles Simon (semifinále)
  Jerzy Janowicz (čtvrtfinále)
  Martin Kližan (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Open 13
Tenis ve Francii v roce 2013
ATP World Tour 2013